

Cinema 
La dolce vita – film del 1960 diretto da Federico Fellini
La dolce vita – cortometraggio animato del 1960 diretto da Robert McKimson
Michael Lucas' La Dolce Vita – film pornografico del 2006 diretto da Michael Lucas, ispirato al film di Fellini

Musica 
La dolce vita – canzone di Anneli Saaristo per l'Eurovision Song Contest 1989
La Dolce Vita - Det Bästa 1982-2003 – album di Mauro Scocco del 2003
La Dolce Vita – album di Warren Hill del 2008
La dolce vita – album di Caneda del 2014
La dolce vita – singolo di Fedez, Tananai e Mara Sattei del 2022

Pagine correlate 
 Dolce vita